Fran je lahko:
 moško osebno ime – glej Fran
 slovenski spletni jezikovni portal s slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU – glej Fran (jezikovni portal)

Glej tudi 

 Franc
 Franck
 Frank